

510001–510100 

|-bgcolor=#fefefe
| 510001 || || 14 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=002 bgcolor=#fefefe
| 510002 || || 8 de novembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=003 bgcolor=#fefefe
| 510003 || || 9 de novembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=004 bgcolor=#fefefe
| 510004 || || 26 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=005 bgcolor=#fefefe
| 510005 || || 14 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=006 bgcolor=#fefefe
| 510006 || || 21 de novembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=007 bgcolor=#fefefe
| 510007 || || 27 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=008 bgcolor=#fefefe
| 510008 || || 29 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=009 bgcolor=#fefefe
| 510009 || || 17 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=010 bgcolor=#fefefe
| 510010 || || 18 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=011 bgcolor=#fefefe
| 510011 || || 8 de novembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=012 bgcolor=#E9E9E9
| 510012 || || 25 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=013 bgcolor=#FA8072
| 510013 || || 17 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=014 bgcolor=#d6d6d6
| 510014 || || 16 de desembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=015 bgcolor=#fefefe
| 510015 || || 18 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=016 bgcolor=#fefefe
| 510016 || || 18 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=017 bgcolor=#E9E9E9
| 510017 || || 27 de desembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=018 bgcolor=#fefefe
| 510018 || || 9 de gener de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=019 bgcolor=#fefefe
| 510019 || || 5 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=020 bgcolor=#E9E9E9
| 510020 || || 19 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=021 bgcolor=#E9E9E9
| 510021 || || 8 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=022 bgcolor=#E9E9E9
| 510022 || || 12 de gener de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=023 bgcolor=#E9E9E9
| 510023 || || 14 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=024 bgcolor=#E9E9E9
| 510024 || || 21 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=025 bgcolor=#d6d6d6
| 510025 || || 27 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=026 bgcolor=#E9E9E9
| 510026 || || 1 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=027 bgcolor=#fefefe
| 510027 || || 6 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=028 bgcolor=#E9E9E9
| 510028 || || 11 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=029 bgcolor=#E9E9E9
| 510029 || || 9 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=030 bgcolor=#E9E9E9
| 510030 || || 12 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=031 bgcolor=#fefefe
| 510031 || || 5 de febrer de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=032 bgcolor=#E9E9E9
| 510032 || || 14 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=033 bgcolor=#fefefe
| 510033 || || 14 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=034 bgcolor=#E9E9E9
| 510034 || || 14 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=035 bgcolor=#E9E9E9
| 510035 || || 6 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=036 bgcolor=#E9E9E9
| 510036 || || 14 de febrer de 2010 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=037 bgcolor=#E9E9E9
| 510037 || || 15 de febrer de 2010 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=038 bgcolor=#E9E9E9
| 510038 || || 13 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=039 bgcolor=#fefefe
| 510039 || || 6 de febrer de 2010 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=040 bgcolor=#d6d6d6
| 510040 || || 4 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=041 bgcolor=#E9E9E9
| 510041 || || 13 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=042 bgcolor=#E9E9E9
| 510042 || || 26 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=043 bgcolor=#E9E9E9
| 510043 || || 16 de febrer de 2010 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=044 bgcolor=#E9E9E9
| 510044 || || 19 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=045 bgcolor=#E9E9E9
| 510045 || || 4 de març de 2010 || Vail-Jarnac || Jarnac Obs. ||  ||  —
|-id=046 bgcolor=#fefefe
| 510046 || || 4 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=047 bgcolor=#E9E9E9
| 510047 || || 10 de març de 2010 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=048 bgcolor=#E9E9E9
| 510048 || || 19 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=049 bgcolor=#E9E9E9
| 510049 || || 12 de març de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=050 bgcolor=#E9E9E9
| 510050 || || 12 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=051 bgcolor=#E9E9E9
| 510051 || || 18 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=052 bgcolor=#E9E9E9
| 510052 || || 13 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=053 bgcolor=#E9E9E9
| 510053 || || 20 de març de 2010 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=054 bgcolor=#d6d6d6
| 510054 || || 28 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=055 bgcolor=#FFC2E0
| 510055 || || 30 de març de 2010 || WISE || WISE || APO ||  —
|-id=056 bgcolor=#E9E9E9
| 510056 || || 14 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=057 bgcolor=#E9E9E9
| 510057 || || 17 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=058 bgcolor=#fefefe
| 510058 || || 4 d'abril de 2010 || XuYi || PMO NEO ||  ||  —
|-id=059 bgcolor=#E9E9E9
| 510059 || || 6 d'abril de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=060 bgcolor=#E9E9E9
| 510060 || || 6 d'abril de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=061 bgcolor=#E9E9E9
| 510061 || || 6 d'abril de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=062 bgcolor=#E9E9E9
| 510062 || || 16 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=063 bgcolor=#C2FFFF
| 510063 || || 23 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || L5 ||  —
|-id=064 bgcolor=#d6d6d6
| 510064 || || 23 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=065 bgcolor=#fefefe
| 510065 || || 24 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=066 bgcolor=#d6d6d6
| 510066 || || 28 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=067 bgcolor=#E9E9E9
| 510067 || || 25 d'abril de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=068 bgcolor=#E9E9E9
| 510068 || || 20 d'abril de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=069 bgcolor=#E9E9E9
| 510069 || || 9 d'abril de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=070 bgcolor=#E9E9E9
| 510070 || || 6 de maig de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=071 bgcolor=#E9E9E9
| 510071 || || 14 d'abril de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=072 bgcolor=#E9E9E9
| 510072 || || 6 de maig de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=073 bgcolor=#FFC2E0
| 510073 || || 14 de maig de 2010 || Catalina || CSS || APO ||  —
|-id=074 bgcolor=#E9E9E9
| 510074 || || 7 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=075 bgcolor=#d6d6d6
| 510075 || || 25 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=076 bgcolor=#E9E9E9
| 510076 || || 13 de maig de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=077 bgcolor=#E9E9E9
| 510077 || || 31 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=078 bgcolor=#C2FFFF
| 510078 || || 19 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || L5 ||  —
|-id=079 bgcolor=#E9E9E9
| 510079 || || 6 d'abril de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=080 bgcolor=#E9E9E9
| 510080 || || 11 d'abril de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=081 bgcolor=#d6d6d6
| 510081 || || 28 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=082 bgcolor=#d6d6d6
| 510082 || || 28 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=083 bgcolor=#d6d6d6
| 510083 || || 30 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=084 bgcolor=#d6d6d6
| 510084 || || 30 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=085 bgcolor=#E9E9E9
| 510085 || || 19 de maig de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=086 bgcolor=#d6d6d6
| 510086 || || 19 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=087 bgcolor=#d6d6d6
| 510087 || || 26 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=088 bgcolor=#d6d6d6
| 510088 || || 21 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=089 bgcolor=#d6d6d6
| 510089 || || 21 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=090 bgcolor=#d6d6d6
| 510090 || || 28 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=091 bgcolor=#d6d6d6
| 510091 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=092 bgcolor=#E9E9E9
| 510092 || || 19 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=093 bgcolor=#d6d6d6
| 510093 || || 17 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=094 bgcolor=#d6d6d6
| 510094 || || 21 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=095 bgcolor=#d6d6d6
| 510095 || || 23 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=096 bgcolor=#d6d6d6
| 510096 || || 29 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=097 bgcolor=#d6d6d6
| 510097 || || 23 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=098 bgcolor=#d6d6d6
| 510098 || || 27 de juliol de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=099 bgcolor=#fefefe
| 510099 || || 10 d'agost de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=100 bgcolor=#d6d6d6
| 510100 || || 10 d'agost de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|}

510101–510200 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 510101 || || 13 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=102 bgcolor=#d6d6d6
| 510102 || || 2 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=103 bgcolor=#fefefe
| 510103 || || 1 d'octubre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=104 bgcolor=#d6d6d6
| 510104 || || 4 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=105 bgcolor=#fefefe
| 510105 || || 6 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=106 bgcolor=#fefefe
| 510106 || || 7 de setembre de 2010 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=107 bgcolor=#fefefe
| 510107 || || 15 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=108 bgcolor=#d6d6d6
| 510108 || || 10 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=109 bgcolor=#fefefe
| 510109 || || 10 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=110 bgcolor=#fefefe
| 510110 || || 10 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=111 bgcolor=#d6d6d6
| 510111 || || 25 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=112 bgcolor=#d6d6d6
| 510112 || || 15 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=113 bgcolor=#d6d6d6
| 510113 || || 15 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=114 bgcolor=#d6d6d6
| 510114 || || 17 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=115 bgcolor=#d6d6d6
| 510115 || || 30 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=116 bgcolor=#fefefe
| 510116 || || 11 de setembre de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=117 bgcolor=#d6d6d6
| 510117 || || 15 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=118 bgcolor=#d6d6d6
| 510118 || || 1 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=119 bgcolor=#d6d6d6
| 510119 || || 2 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=120 bgcolor=#d6d6d6
| 510120 || || 30 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=121 bgcolor=#fefefe
| 510121 || || 17 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=122 bgcolor=#fefefe
| 510122 || || 19 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=123 bgcolor=#fefefe
| 510123 || || 4 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=124 bgcolor=#d6d6d6
| 510124 || || 16 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=125 bgcolor=#fefefe
| 510125 || || 1 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=126 bgcolor=#fefefe
| 510126 || || 11 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=127 bgcolor=#d6d6d6
| 510127 || || 1 d'octubre de 2010 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=128 bgcolor=#fefefe
| 510128 || || 1 d'octubre de 2010 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=129 bgcolor=#d6d6d6
| 510129 || || 17 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=130 bgcolor=#fefefe
| 510130 || || 18 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=131 bgcolor=#fefefe
| 510131 || || 13 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=132 bgcolor=#fefefe
| 510132 || || 8 d'octubre de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=133 bgcolor=#fefefe
| 510133 || || 21 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=134 bgcolor=#fefefe
| 510134 || || 10 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=135 bgcolor=#d6d6d6
| 510135 || || 28 d'octubre de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=136 bgcolor=#fefefe
| 510136 || || 12 d'agost de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=137 bgcolor=#FA8072
| 510137 || || 31 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=138 bgcolor=#fefefe
| 510138 || || 30 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=139 bgcolor=#d6d6d6
| 510139 || || 2 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=140 bgcolor=#C2FFFF
| 510140 || || 30 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || L4 ||  —
|-id=141 bgcolor=#fefefe
| 510141 || || 15 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=142 bgcolor=#d6d6d6
| 510142 || || 13 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=143 bgcolor=#d6d6d6
| 510143 || || 13 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=144 bgcolor=#fefefe
| 510144 || || 11 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=145 bgcolor=#fefefe
| 510145 || || 19 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=146 bgcolor=#fefefe
| 510146 || || 13 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=147 bgcolor=#fefefe
| 510147 || || 6 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=148 bgcolor=#fefefe
| 510148 || || 2 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=149 bgcolor=#fefefe
| 510149 || || 14 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=150 bgcolor=#fefefe
| 510150 || || 14 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=151 bgcolor=#d6d6d6
| 510151 || || 9 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=152 bgcolor=#fefefe
| 510152 || || 30 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=153 bgcolor=#fefefe
| 510153 || || 20 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=154 bgcolor=#fefefe
| 510154 || || 8 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=155 bgcolor=#fefefe
| 510155 || || 10 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=156 bgcolor=#FA8072
| 510156 || || 24 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=157 bgcolor=#fefefe
| 510157 || || 16 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=158 bgcolor=#fefefe
| 510158 || || 11 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=159 bgcolor=#d6d6d6
| 510159 || || 1 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=160 bgcolor=#FFC2E0
| 510160 || || 11 de desembre de 2010 || Socorro || LINEAR || APO ||  —
|-id=161 bgcolor=#fefefe
| 510161 || || 28 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=162 bgcolor=#fefefe
| 510162 || || 14 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=163 bgcolor=#d6d6d6
| 510163 || || 15 d'agost de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=164 bgcolor=#fefefe
| 510164 || || 2 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=165 bgcolor=#fefefe
| 510165 || || 15 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=166 bgcolor=#fefefe
| 510166 || || 22 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=167 bgcolor=#fefefe
| 510167 || || 27 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=168 bgcolor=#fefefe
| 510168 || || 23 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=169 bgcolor=#fefefe
| 510169 || || 7 de setembre de 2002 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=170 bgcolor=#fefefe
| 510170 || || 13 de febrer de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=171 bgcolor=#fefefe
| 510171 || || 16 de novembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=172 bgcolor=#fefefe
| 510172 || || 5 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=173 bgcolor=#fefefe
| 510173 || || 8 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=174 bgcolor=#fefefe
| 510174 || || 10 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=175 bgcolor=#fefefe
| 510175 || || 10 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=176 bgcolor=#fefefe
| 510176 || || 13 de febrer de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=177 bgcolor=#fefefe
| 510177 || || 8 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=178 bgcolor=#FA8072
| 510178 || || 28 de gener de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=179 bgcolor=#fefefe
| 510179 || || 27 d'octubre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=180 bgcolor=#fefefe
| 510180 || || 1 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=181 bgcolor=#fefefe
| 510181 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=182 bgcolor=#fefefe
| 510182 || || 22 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=183 bgcolor=#d6d6d6
| 510183 || || 23 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=184 bgcolor=#fefefe
| 510184 || || 27 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=185 bgcolor=#fefefe
| 510185 || || 11 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=186 bgcolor=#fefefe
| 510186 || || 26 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=187 bgcolor=#fefefe
| 510187 || || 16 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=188 bgcolor=#fefefe
| 510188 || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=189 bgcolor=#FA8072
| 510189 || || 5 de febrer de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=190 bgcolor=#FFC2E0
| 510190 || || 5 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || APO ||  —
|-id=191 bgcolor=#fefefe
| 510191 || || 10 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=192 bgcolor=#fefefe
| 510192 || || 10 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=193 bgcolor=#fefefe
| 510193 || || 10 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=194 bgcolor=#fefefe
| 510194 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=195 bgcolor=#fefefe
| 510195 || || 8 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=196 bgcolor=#fefefe
| 510196 || || 30 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=197 bgcolor=#fefefe
| 510197 || || 30 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=198 bgcolor=#fefefe
| 510198 || || 12 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=199 bgcolor=#fefefe
| 510199 || || 8 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=200 bgcolor=#fefefe
| 510200 || || 10 de febrer de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|}

510201–510300 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 510201 || || 10 de febrer de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=202 bgcolor=#fefefe
| 510202 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=203 bgcolor=#fefefe
| 510203 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=204 bgcolor=#fefefe
| 510204 || || 27 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=205 bgcolor=#E9E9E9
| 510205 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=206 bgcolor=#fefefe
| 510206 || || 27 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=207 bgcolor=#fefefe
| 510207 || || 4 de febrer de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=208 bgcolor=#fefefe
| 510208 || || 16 de novembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=209 bgcolor=#fefefe
| 510209 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=210 bgcolor=#fefefe
| 510210 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=211 bgcolor=#fefefe
| 510211 || || 28 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=212 bgcolor=#fefefe
| 510212 || || 16 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=213 bgcolor=#fefefe
| 510213 || || 25 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=214 bgcolor=#fefefe
| 510214 || || 29 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=215 bgcolor=#fefefe
| 510215 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=216 bgcolor=#fefefe
| 510216 || || 28 de febrer de 2011 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=217 bgcolor=#fefefe
| 510217 || || 10 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=218 bgcolor=#fefefe
| 510218 || || 8 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=219 bgcolor=#fefefe
| 510219 || || 17 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=220 bgcolor=#fefefe
| 510220 || || 12 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=221 bgcolor=#fefefe
| 510221 || || 23 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=222 bgcolor=#fefefe
| 510222 || || 16 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=223 bgcolor=#fefefe
| 510223 || || 6 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=224 bgcolor=#fefefe
| 510224 || || 18 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=225 bgcolor=#fefefe
| 510225 || || 14 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=226 bgcolor=#fefefe
| 510226 || || 5 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=227 bgcolor=#fefefe
| 510227 || || 15 de març de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=228 bgcolor=#fefefe
| 510228 || || 10 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=229 bgcolor=#fefefe
| 510229 || || 13 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=230 bgcolor=#fefefe
| 510230 || || 1 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=231 bgcolor=#fefefe
| 510231 || || 20 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=232 bgcolor=#fefefe
| 510232 || || 28 d'abril de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=233 bgcolor=#fefefe
| 510233 || || 29 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=234 bgcolor=#fefefe
| 510234 || || 11 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=235 bgcolor=#fefefe
| 510235 || || 12 de març de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=236 bgcolor=#fefefe
| 510236 || || 27 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=237 bgcolor=#fefefe
| 510237 || || 28 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=238 bgcolor=#FFC2E0
| 510238 || || 30 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || APO ||  —
|-id=239 bgcolor=#fefefe
| 510239 || || 27 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=240 bgcolor=#fefefe
| 510240 || || 28 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=241 bgcolor=#fefefe
| 510241 || || 2 de març de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=242 bgcolor=#fefefe
| 510242 || || 10 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=243 bgcolor=#fefefe
| 510243 || || 27 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=244 bgcolor=#fefefe
| 510244 || || 22 de febrer de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=245 bgcolor=#fefefe
| 510245 || || 31 de març de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=246 bgcolor=#fefefe
| 510246 || || 27 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=247 bgcolor=#fefefe
| 510247 || || 24 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=248 bgcolor=#fefefe
| 510248 || || 8 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=249 bgcolor=#fefefe
| 510249 || || 24 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=250 bgcolor=#fefefe
| 510250 || || 15 d'abril de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=251 bgcolor=#fefefe
| 510251 || || 27 de març de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=252 bgcolor=#E9E9E9
| 510252 || || 3 d'abril de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=253 bgcolor=#fefefe
| 510253 || || 25 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=254 bgcolor=#fefefe
| 510254 || || 24 d'abril de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=255 bgcolor=#E9E9E9
| 510255 || || 2 d'abril de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=256 bgcolor=#E9E9E9
| 510256 || || 22 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=257 bgcolor=#fefefe
| 510257 || || 3 d'abril de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=258 bgcolor=#E9E9E9
| 510258 || || 4 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=259 bgcolor=#E9E9E9
| 510259 || || 17 de juny de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=260 bgcolor=#fefefe
| 510260 || || 13 d'abril de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=261 bgcolor=#fefefe
| 510261 || || 17 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=262 bgcolor=#FFC2E0
| 510262 || || 30 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || APO ||  —
|-id=263 bgcolor=#fefefe
| 510263 || || 28 d'abril de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=264 bgcolor=#fefefe
| 510264 || || 28 d'abril de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=265 bgcolor=#fefefe
| 510265 || || 12 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=266 bgcolor=#E9E9E9
| 510266 || || 23 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=267 bgcolor=#E9E9E9
| 510267 || || 23 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=268 bgcolor=#fefefe
| 510268 || || 26 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=269 bgcolor=#fefefe
| 510269 || || 25 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=270 bgcolor=#E9E9E9
| 510270 || || 12 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=271 bgcolor=#fefefe
| 510271 || || 13 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=272 bgcolor=#E9E9E9
| 510272 || || 28 d'abril de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=273 bgcolor=#fefefe
| 510273 || || 11 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=274 bgcolor=#E9E9E9
| 510274 || || 12 de maig de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=275 bgcolor=#E9E9E9
| 510275 || || 21 de maig de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=276 bgcolor=#E9E9E9
| 510276 || || 21 de maig de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=277 bgcolor=#fefefe
| 510277 || || 24 de maig de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=278 bgcolor=#E9E9E9
| 510278 || || 22 de maig de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=279 bgcolor=#fefefe
| 510279 || || 30 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=280 bgcolor=#E9E9E9
| 510280 || || 24 de maig de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=281 bgcolor=#FA8072
| 510281 || || 30 de maig de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=282 bgcolor=#fefefe
| 510282 || || 9 de febrer de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=283 bgcolor=#fefefe
| 510283 || || 25 de maig de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=284 bgcolor=#E9E9E9
| 510284 || || 30 de maig de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=285 bgcolor=#fefefe
| 510285 || || 23 de maig de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=286 bgcolor=#d6d6d6
| 510286 || || 9 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=287 bgcolor=#d6d6d6
| 510287 || || 29 d'agost de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=288 bgcolor=#fefefe
| 510288 || || 6 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=289 bgcolor=#C2FFFF
| 510289 || || 22 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || L5 ||  —
|-id=290 bgcolor=#E9E9E9
| 510290 || || 24 de juliol de 2011 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=291 bgcolor=#fefefe
| 510291 || || 12 de gener de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=292 bgcolor=#fefefe
| 510292 || || 25 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=293 bgcolor=#E9E9E9
| 510293 || || 25 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=294 bgcolor=#E9E9E9
| 510294 || || 26 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=295 bgcolor=#E9E9E9
| 510295 || || 27 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=296 bgcolor=#fefefe
| 510296 || || 27 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=297 bgcolor=#E9E9E9
| 510297 || || 26 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=298 bgcolor=#E9E9E9
| 510298 || || 2 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=299 bgcolor=#fefefe
| 510299 || || 27 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=300 bgcolor=#fefefe
| 510300 || || 9 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|}

510301–510400 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 510301 || || 20 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=302 bgcolor=#E9E9E9
| 510302 || || 8 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=303 bgcolor=#fefefe
| 510303 || || 20 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=304 bgcolor=#E9E9E9
| 510304 || || 23 d'agost de 2011 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=305 bgcolor=#E9E9E9
| 510305 || || 31 de juliol de 2011 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=306 bgcolor=#fefefe
| 510306 || || 25 d'agost de 2011 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=307 bgcolor=#fefefe
| 510307 || || 26 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=308 bgcolor=#E9E9E9
| 510308 || || 20 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=309 bgcolor=#fefefe
| 510309 || || 14 de febrer de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=310 bgcolor=#E9E9E9
| 510310 || || 28 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=311 bgcolor=#E9E9E9
| 510311 || || 30 d'agost de 2011 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=312 bgcolor=#E9E9E9
| 510312 || || 2 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=313 bgcolor=#d6d6d6
| 510313 || || 20 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=314 bgcolor=#fefefe
| 510314 || || 23 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=315 bgcolor=#d6d6d6
| 510315 || || 19 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=316 bgcolor=#d6d6d6
| 510316 || || 31 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=317 bgcolor=#fefefe
| 510317 || || 9 de febrer de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=318 bgcolor=#fefefe
| 510318 || || 4 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=319 bgcolor=#d6d6d6
| 510319 || || 5 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=320 bgcolor=#d6d6d6
| 510320 || || 4 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=321 bgcolor=#E9E9E9
| 510321 || || 8 de juny de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=322 bgcolor=#d6d6d6
| 510322 || || 25 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=323 bgcolor=#d6d6d6
| 510323 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=324 bgcolor=#d6d6d6
| 510324 || || 22 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=325 bgcolor=#d6d6d6
| 510325 || || 27 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=326 bgcolor=#d6d6d6
| 510326 || || 19 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=327 bgcolor=#d6d6d6
| 510327 || || 20 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=328 bgcolor=#fefefe
| 510328 || || 20 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=329 bgcolor=#d6d6d6
| 510329 || || 20 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=330 bgcolor=#d6d6d6
| 510330 || || 27 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=331 bgcolor=#d6d6d6
| 510331 || || 11 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=332 bgcolor=#d6d6d6
| 510332 || || 5 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=333 bgcolor=#E9E9E9
| 510333 || || 30 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=334 bgcolor=#E9E9E9
| 510334 || || 13 d'abril de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=335 bgcolor=#d6d6d6
| 510335 || || 9 de juny de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=336 bgcolor=#d6d6d6
| 510336 || || 19 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=337 bgcolor=#E9E9E9
| 510337 || || 2 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=338 bgcolor=#E9E9E9
| 510338 || || 9 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=339 bgcolor=#d6d6d6
| 510339 || || 2 de setembre de 2000 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=340 bgcolor=#d6d6d6
| 510340 || || 2 de setembre de 2000 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=341 bgcolor=#d6d6d6
| 510341 || || 23 d'agost de 2011 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=342 bgcolor=#E9E9E9
| 510342 || || 29 d'agost de 2011 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=343 bgcolor=#d6d6d6
| 510343 || || 21 de setembre de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=344 bgcolor=#d6d6d6
| 510344 || || 18 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=345 bgcolor=#d6d6d6
| 510345 || || 9 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=346 bgcolor=#d6d6d6
| 510346 || || 30 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=347 bgcolor=#d6d6d6
| 510347 || || 18 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=348 bgcolor=#d6d6d6
| 510348 || || 23 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=349 bgcolor=#d6d6d6
| 510349 || || 31 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=350 bgcolor=#d6d6d6
| 510350 || || 26 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=351 bgcolor=#d6d6d6
| 510351 || || 4 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=352 bgcolor=#d6d6d6
| 510352 || || 2 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=353 bgcolor=#E9E9E9
| 510353 || || 2 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=354 bgcolor=#d6d6d6
| 510354 || || 20 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=355 bgcolor=#E9E9E9
| 510355 || || 2 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=356 bgcolor=#d6d6d6
| 510356 || || 20 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=357 bgcolor=#d6d6d6
| 510357 || || 23 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=358 bgcolor=#d6d6d6
| 510358 || || 27 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=359 bgcolor=#d6d6d6
| 510359 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=360 bgcolor=#d6d6d6
| 510360 || || 26 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=361 bgcolor=#d6d6d6
| 510361 || || 17 d'octubre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=362 bgcolor=#d6d6d6
| 510362 || || 16 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=363 bgcolor=#E9E9E9
| 510363 || || 24 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=364 bgcolor=#E9E9E9
| 510364 || || 8 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=365 bgcolor=#E9E9E9
| 510365 || || 20 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=366 bgcolor=#d6d6d6
| 510366 || || 24 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=367 bgcolor=#E9E9E9
| 510367 || || 24 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=368 bgcolor=#E9E9E9
| 510368 || || 24 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=369 bgcolor=#E9E9E9
| 510369 || || 4 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=370 bgcolor=#d6d6d6
| 510370 || || 24 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=371 bgcolor=#d6d6d6
| 510371 || || 18 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=372 bgcolor=#d6d6d6
| 510372 || || 24 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=373 bgcolor=#d6d6d6
| 510373 || || 23 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=374 bgcolor=#d6d6d6
| 510374 || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=375 bgcolor=#d6d6d6
| 510375 || || 23 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=376 bgcolor=#d6d6d6
| 510376 || || 27 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=377 bgcolor=#d6d6d6
| 510377 || || 24 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=378 bgcolor=#d6d6d6
| 510378 || || 22 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=379 bgcolor=#d6d6d6
| 510379 || || 26 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=380 bgcolor=#d6d6d6
| 510380 || || 24 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=381 bgcolor=#d6d6d6
| 510381 || || 18 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=382 bgcolor=#d6d6d6
| 510382 || || 18 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=383 bgcolor=#d6d6d6
| 510383 || || 16 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=384 bgcolor=#d6d6d6
| 510384 || || 2 de setembre de 2010 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=385 bgcolor=#d6d6d6
| 510385 || || 19 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=386 bgcolor=#d6d6d6
| 510386 || || 19 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=387 bgcolor=#d6d6d6
| 510387 || || 19 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=388 bgcolor=#d6d6d6
| 510388 || || 19 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=389 bgcolor=#d6d6d6
| 510389 || || 30 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=390 bgcolor=#d6d6d6
| 510390 || || 17 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=391 bgcolor=#d6d6d6
| 510391 || || 20 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=392 bgcolor=#d6d6d6
| 510392 || || 19 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=393 bgcolor=#d6d6d6
| 510393 || || 24 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=394 bgcolor=#d6d6d6
| 510394 || || 24 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=395 bgcolor=#d6d6d6
| 510395 || || 5 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=396 bgcolor=#d6d6d6
| 510396 || || 20 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=397 bgcolor=#d6d6d6
| 510397 || || 20 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=398 bgcolor=#d6d6d6
| 510398 || || 25 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=399 bgcolor=#E9E9E9
| 510399 || || 21 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=400 bgcolor=#d6d6d6
| 510400 || || 29 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|}

510401–510500 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 510401 || || 31 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=402 bgcolor=#d6d6d6
| 510402 || || 23 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=403 bgcolor=#d6d6d6
| 510403 || || 23 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=404 bgcolor=#d6d6d6
| 510404 || || 24 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=405 bgcolor=#d6d6d6
| 510405 || || 21 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=406 bgcolor=#d6d6d6
| 510406 || || 24 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=407 bgcolor=#d6d6d6
| 510407 || || 24 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=408 bgcolor=#d6d6d6
| 510408 || || 24 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=409 bgcolor=#d6d6d6
| 510409 || || 31 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=410 bgcolor=#FA8072
| 510410 || || 28 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=411 bgcolor=#d6d6d6
| 510411 || || 15 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=412 bgcolor=#d6d6d6
| 510412 || || 28 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=413 bgcolor=#d6d6d6
| 510413 || || 14 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=414 bgcolor=#d6d6d6
| 510414 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=415 bgcolor=#d6d6d6
| 510415 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=416 bgcolor=#d6d6d6
| 510416 || || 24 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=417 bgcolor=#d6d6d6
| 510417 || || 25 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=418 bgcolor=#d6d6d6
| 510418 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=419 bgcolor=#d6d6d6
| 510419 || || 23 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=420 bgcolor=#d6d6d6
| 510420 || || 23 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=421 bgcolor=#FA8072
| 510421 || || 24 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=422 bgcolor=#d6d6d6
| 510422 || || 8 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=423 bgcolor=#d6d6d6
| 510423 || || 22 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=424 bgcolor=#d6d6d6
| 510424 || || 25 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=425 bgcolor=#d6d6d6
| 510425 || || 4 de maig de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=426 bgcolor=#d6d6d6
| 510426 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=427 bgcolor=#d6d6d6
| 510427 || || 24 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=428 bgcolor=#E9E9E9
| 510428 || || 9 de juny de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=429 bgcolor=#d6d6d6
| 510429 || || 18 d'octubre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=430 bgcolor=#d6d6d6
| 510430 || || 25 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=431 bgcolor=#d6d6d6
| 510431 || || 21 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=432 bgcolor=#d6d6d6
| 510432 || || 19 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=433 bgcolor=#d6d6d6
| 510433 || || 28 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=434 bgcolor=#d6d6d6
| 510434 || || 25 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=435 bgcolor=#d6d6d6
| 510435 || || 25 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=436 bgcolor=#d6d6d6
| 510436 || || 24 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=437 bgcolor=#d6d6d6
| 510437 || || 14 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=438 bgcolor=#d6d6d6
| 510438 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=439 bgcolor=#d6d6d6
| 510439 || || 28 de juliol de 2005 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=440 bgcolor=#d6d6d6
| 510440 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=441 bgcolor=#d6d6d6
| 510441 || || 25 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=442 bgcolor=#fefefe
| 510442 || || 17 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=443 bgcolor=#d6d6d6
| 510443 || || 6 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=444 bgcolor=#d6d6d6
| 510444 || || 17 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=445 bgcolor=#d6d6d6
| 510445 || || 12 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=446 bgcolor=#d6d6d6
| 510446 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=447 bgcolor=#d6d6d6
| 510447 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=448 bgcolor=#d6d6d6
| 510448 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=449 bgcolor=#d6d6d6
| 510449 || || 3 de novembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=450 bgcolor=#d6d6d6
| 510450 || || 12 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=451 bgcolor=#d6d6d6
| 510451 || || 18 d'octubre de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=452 bgcolor=#d6d6d6
| 510452 || || 25 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=453 bgcolor=#d6d6d6
| 510453 || || 23 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=454 bgcolor=#d6d6d6
| 510454 || || 25 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=455 bgcolor=#d6d6d6
| 510455 || || 23 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=456 bgcolor=#d6d6d6
| 510456 || || 9 d'abril de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=457 bgcolor=#d6d6d6
| 510457 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=458 bgcolor=#d6d6d6
| 510458 || || 18 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=459 bgcolor=#d6d6d6
| 510459 || || 12 de març de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=460 bgcolor=#d6d6d6
| 510460 || || 25 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=461 bgcolor=#d6d6d6
| 510461 || || 20 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=462 bgcolor=#d6d6d6
| 510462 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=463 bgcolor=#d6d6d6
| 510463 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=464 bgcolor=#d6d6d6
| 510464 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=465 bgcolor=#d6d6d6
| 510465 || || 4 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=466 bgcolor=#fefefe
| 510466 || || 24 de novembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=467 bgcolor=#d6d6d6
| 510467 || || 24 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=468 bgcolor=#d6d6d6
| 510468 || || 1 de novembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=469 bgcolor=#fefefe
| 510469 || || 1 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=470 bgcolor=#d6d6d6
| 510470 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=471 bgcolor=#d6d6d6
| 510471 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=472 bgcolor=#d6d6d6
| 510472 || || 23 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=473 bgcolor=#d6d6d6
| 510473 || || 26 de novembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=474 bgcolor=#d6d6d6
| 510474 || || 29 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=475 bgcolor=#d6d6d6
| 510475 || || 7 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=476 bgcolor=#d6d6d6
| 510476 || || 23 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=477 bgcolor=#d6d6d6
| 510477 || || 25 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=478 bgcolor=#d6d6d6
| 510478 || || 24 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=479 bgcolor=#d6d6d6
| 510479 || || 24 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=480 bgcolor=#d6d6d6
| 510480 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=481 bgcolor=#d6d6d6
| 510481 || || 25 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=482 bgcolor=#d6d6d6
| 510482 || || 18 de novembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=483 bgcolor=#d6d6d6
| 510483 || || 24 de novembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=484 bgcolor=#d6d6d6
| 510484 || || 1 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=485 bgcolor=#d6d6d6
| 510485 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=486 bgcolor=#d6d6d6
| 510486 || || 14 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=487 bgcolor=#d6d6d6
| 510487 || || 29 de novembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=488 bgcolor=#d6d6d6
| 510488 || || 24 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=489 bgcolor=#d6d6d6
| 510489 || || 6 de desembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=490 bgcolor=#fefefe
| 510490 || || 16 de desembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=491 bgcolor=#d6d6d6
| 510491 || || 9 de gener de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=492 bgcolor=#d6d6d6
| 510492 || || 24 de novembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=493 bgcolor=#d6d6d6
| 510493 || || 26 de desembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=494 bgcolor=#d6d6d6
| 510494 || || 13 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=495 bgcolor=#d6d6d6
| 510495 || || 25 de desembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=496 bgcolor=#d6d6d6
| 510496 || || 28 de desembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=497 bgcolor=#d6d6d6
| 510497 || || 25 de desembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=498 bgcolor=#d6d6d6
| 510498 || || 27 de desembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=499 bgcolor=#d6d6d6
| 510499 || || 27 de desembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=500 bgcolor=#C2FFFF
| 510500 || || 25 de desembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L4 ||  —
|}

510501–510600 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 510501 || || 27 de desembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=502 bgcolor=#d6d6d6
| 510502 || || 24 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=503 bgcolor=#C2FFFF
| 510503 || || 13 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || L5 ||  —
|-id=504 bgcolor=#d6d6d6
| 510504 || || 4 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=505 bgcolor=#C2FFFF
| 510505 || || 4 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || L4 ||  —
|-id=506 bgcolor=#d6d6d6
| 510506 || || 10 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=507 bgcolor=#d6d6d6
| 510507 || || 24 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=508 bgcolor=#C2FFFF
| 510508 || || 24 d'agost de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || L4 ||  —
|-id=509 bgcolor=#d6d6d6
| 510509 || || 5 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=510 bgcolor=#d6d6d6
| 510510 || || 2 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=511 bgcolor=#d6d6d6
| 510511 || || 21 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=512 bgcolor=#d6d6d6
| 510512 || || 25 de desembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=513 bgcolor=#d6d6d6
| 510513 || || 18 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=514 bgcolor=#d6d6d6
| 510514 || || 13 d'agost de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=515 bgcolor=#C2FFFF
| 510515 || || 15 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L4 ||  —
|-id=516 bgcolor=#d6d6d6
| 510516 || || 26 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=517 bgcolor=#d6d6d6
| 510517 || || 18 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=518 bgcolor=#d6d6d6
| 510518 || || 1 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=519 bgcolor=#C2FFFF
| 510519 || || 12 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L4 ||  —
|-id=520 bgcolor=#C2FFFF
| 510520 || || 25 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || L4 ||  —
|-id=521 bgcolor=#d6d6d6
| 510521 || || 19 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=522 bgcolor=#d6d6d6
| 510522 || || 1 de febrer de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=523 bgcolor=#d6d6d6
| 510523 || || 28 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=524 bgcolor=#d6d6d6
| 510524 || || 18 de gener de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=525 bgcolor=#d6d6d6
| 510525 || || 4 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=526 bgcolor=#d6d6d6
| 510526 || || 20 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=527 bgcolor=#fefefe
| 510527 || || 28 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=528 bgcolor=#fefefe
| 510528 || || 24 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=529 bgcolor=#FFC2E0
| 510529 || || 14 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || APO ||  —
|-id=530 bgcolor=#fefefe
| 510530 || || 22 de febrer de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=531 bgcolor=#fefefe
| 510531 || || 28 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=532 bgcolor=#fefefe
| 510532 || || 28 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=533 bgcolor=#fefefe
| 510533 || || 2 de març de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=534 bgcolor=#fefefe
| 510534 || || 16 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=535 bgcolor=#E9E9E9
| 510535 || || 29 de març de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=536 bgcolor=#fefefe
| 510536 || || 29 de març de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=537 bgcolor=#fefefe
| 510537 || || 13 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=538 bgcolor=#fefefe
| 510538 || || 15 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=539 bgcolor=#fefefe
| 510539 || || 17 d'abril de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=540 bgcolor=#fefefe
| 510540 || || 1 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=541 bgcolor=#fefefe
| 510541 || || 29 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=542 bgcolor=#fefefe
| 510542 || || 21 de juny de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=543 bgcolor=#fefefe
| 510543 || || 15 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=544 bgcolor=#fefefe
| 510544 || || 8 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=545 bgcolor=#fefefe
| 510545 || || 28 d'abril de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=546 bgcolor=#C2FFFF
| 510546 || || 20 de febrer de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || L4 ||  —
|-id=547 bgcolor=#fefefe
| 510547 || || 20 d'abril de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=548 bgcolor=#fefefe
| 510548 || || 11 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=549 bgcolor=#fefefe
| 510549 || || 20 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=550 bgcolor=#fefefe
| 510550 || || 27 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=551 bgcolor=#E9E9E9
| 510551 || || 21 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=552 bgcolor=#fefefe
| 510552 || || 12 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=553 bgcolor=#E9E9E9
| 510553 || || 11 de juny de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=554 bgcolor=#fefefe
| 510554 || || 21 de maig de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=555 bgcolor=#E9E9E9
| 510555 || || 23 d'abril de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=556 bgcolor=#E9E9E9
| 510556 || || 16 de maig de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=557 bgcolor=#E9E9E9
| 510557 || || 28 de juny de 2012 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=558 bgcolor=#fefefe
| 510558 || || 13 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=559 bgcolor=#E9E9E9
| 510559 || || 8 d'agost de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=560 bgcolor=#E9E9E9
| 510560 || || 21 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=561 bgcolor=#fefefe
| 510561 || || 8 d'agost de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=562 bgcolor=#E9E9E9
| 510562 || || 13 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=563 bgcolor=#E9E9E9
| 510563 || || 23 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=564 bgcolor=#C2FFFF
| 510564 || || 13 d'agost de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || L5 ||  —
|-id=565 bgcolor=#E9E9E9
| 510565 || || 12 d'agost de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=566 bgcolor=#fefefe
| 510566 || || 14 d'agost de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=567 bgcolor=#C2FFFF
| 510567 || || 26 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L5 ||  —
|-id=568 bgcolor=#C2FFFF
| 510568 || || 9 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L5 ||  —
|-id=569 bgcolor=#fefefe
| 510569 || || 11 d'agost de 2012 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=570 bgcolor=#fefefe
| 510570 || || 26 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=571 bgcolor=#E9E9E9
| 510571 || || 7 de maig de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=572 bgcolor=#E9E9E9
| 510572 || || 10 d'agost de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=573 bgcolor=#C2FFFF
| 510573 || || 24 d'agost de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch || L5 ||  —
|-id=574 bgcolor=#E9E9E9
| 510574 || || 26 d'agost de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=575 bgcolor=#E9E9E9
| 510575 || || 7 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=576 bgcolor=#E9E9E9
| 510576 || || 31 de maig de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=577 bgcolor=#E9E9E9
| 510577 || || 25 d'agost de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=578 bgcolor=#E9E9E9
| 510578 || || 15 de setembre de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=579 bgcolor=#fefefe
| 510579 || || 25 d'agost de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=580 bgcolor=#E9E9E9
| 510580 || || 15 de setembre de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=581 bgcolor=#E9E9E9
| 510581 || || 31 de març de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=582 bgcolor=#E9E9E9
| 510582 || || 31 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=583 bgcolor=#E9E9E9
| 510583 || || 13 d'octubre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=584 bgcolor=#E9E9E9
| 510584 || || 26 d'agost de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=585 bgcolor=#fefefe
| 510585 || || 14 d'agost de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=586 bgcolor=#E9E9E9
| 510586 || || 27 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=587 bgcolor=#E9E9E9
| 510587 || || 17 de setembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=588 bgcolor=#E9E9E9
| 510588 || || 24 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=589 bgcolor=#E9E9E9
| 510589 || || 21 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=590 bgcolor=#E9E9E9
| 510590 || || 17 de setembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=591 bgcolor=#C2FFFF
| 510591 || || 21 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || L5 ||  —
|-id=592 bgcolor=#E9E9E9
| 510592 || || 31 de gener de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=593 bgcolor=#E9E9E9
| 510593 || || 23 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=594 bgcolor=#E9E9E9
| 510594 || || 15 de setembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=595 bgcolor=#E9E9E9
| 510595 || || 3 de juliol de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=596 bgcolor=#E9E9E9
| 510596 || || 6 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=597 bgcolor=#E9E9E9
| 510597 || || 21 de setembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=598 bgcolor=#E9E9E9
| 510598 || || 13 d'agost de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=599 bgcolor=#E9E9E9
| 510599 || || 24 de maig de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=600 bgcolor=#FA8072
| 510600 || || 18 de setembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

510601–510700 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 510601 || || 6 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=602 bgcolor=#E9E9E9
| 510602 || || 6 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=603 bgcolor=#E9E9E9
| 510603 || || 2 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=604 bgcolor=#E9E9E9
| 510604 || || 3 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=605 bgcolor=#E9E9E9
| 510605 || || 25 d'agost de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=606 bgcolor=#E9E9E9
| 510606 || || 17 de desembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=607 bgcolor=#fefefe
| 510607 || || 30 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=608 bgcolor=#C2FFFF
| 510608 || || 8 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L5 ||  —
|-id=609 bgcolor=#E9E9E9
| 510609 || || 29 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=610 bgcolor=#E9E9E9
| 510610 || || 1 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=611 bgcolor=#E9E9E9
| 510611 || || 6 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=612 bgcolor=#E9E9E9
| 510612 || || 8 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=613 bgcolor=#E9E9E9
| 510613 || || 10 d'agost de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=614 bgcolor=#E9E9E9
| 510614 || || 21 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=615 bgcolor=#E9E9E9
| 510615 || || 9 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=616 bgcolor=#E9E9E9
| 510616 || || 9 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=617 bgcolor=#E9E9E9
| 510617 || || 29 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=618 bgcolor=#E9E9E9
| 510618 || || 12 d'agost de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=619 bgcolor=#C2FFFF
| 510619 || || 6 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || L5 ||  —
|-id=620 bgcolor=#E9E9E9
| 510620 || || 15 de setembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=621 bgcolor=#E9E9E9
| 510621 || || 7 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=622 bgcolor=#E9E9E9
| 510622 || || 22 de setembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=623 bgcolor=#E9E9E9
| 510623 || || 8 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=624 bgcolor=#d6d6d6
| 510624 || || 10 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=625 bgcolor=#C2FFFF
| 510625 || || 17 de setembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch || L5 ||  —
|-id=626 bgcolor=#E9E9E9
| 510626 || || 8 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=627 bgcolor=#E9E9E9
| 510627 || || 19 de setembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=628 bgcolor=#fefefe
| 510628 || || 25 de setembre de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=629 bgcolor=#E9E9E9
| 510629 || || 18 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=630 bgcolor=#E9E9E9
| 510630 || || 16 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=631 bgcolor=#E9E9E9
| 510631 || || 23 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=632 bgcolor=#C2FFFF
| 510632 || || 8 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L5 ||  —
|-id=633 bgcolor=#E9E9E9
| 510633 || || 10 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=634 bgcolor=#E9E9E9
| 510634 || || 18 de novembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=635 bgcolor=#E9E9E9
| 510635 || || 17 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=636 bgcolor=#E9E9E9
| 510636 || || 30 de maig de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=637 bgcolor=#E9E9E9
| 510637 || || 11 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=638 bgcolor=#fefefe
| 510638 || || 17 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=639 bgcolor=#E9E9E9
| 510639 || || 8 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=640 bgcolor=#E9E9E9
| 510640 || || 11 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=641 bgcolor=#E9E9E9
| 510641 || || 14 de setembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=642 bgcolor=#E9E9E9
| 510642 || || 19 de setembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=643 bgcolor=#E9E9E9
| 510643 || || 14 d'octubre de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=644 bgcolor=#FA8072
| 510644 || || 8 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=645 bgcolor=#E9E9E9
| 510645 || || 29 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=646 bgcolor=#E9E9E9
| 510646 || || 20 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=647 bgcolor=#E9E9E9
| 510647 || || 6 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=648 bgcolor=#E9E9E9
| 510648 || || 21 de setembre de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=649 bgcolor=#E9E9E9
| 510649 || || 7 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=650 bgcolor=#d6d6d6
| 510650 || || 3 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=651 bgcolor=#E9E9E9
| 510651 || || 8 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=652 bgcolor=#E9E9E9
| 510652 || || 8 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=653 bgcolor=#d6d6d6
| 510653 || || 18 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=654 bgcolor=#E9E9E9
| 510654 || || 7 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=655 bgcolor=#d6d6d6
| 510655 || || 15 de setembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=656 bgcolor=#E9E9E9
| 510656 || || 10 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=657 bgcolor=#E9E9E9
| 510657 || || 11 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=658 bgcolor=#fefefe
| 510658 || || 8 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=659 bgcolor=#E9E9E9
| 510659 || || 8 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=660 bgcolor=#d6d6d6
| 510660 || || 22 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=661 bgcolor=#E9E9E9
| 510661 || || 28 d'agost de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=662 bgcolor=#E9E9E9
| 510662 || || 2 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=663 bgcolor=#E9E9E9
| 510663 || || 9 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=664 bgcolor=#E9E9E9
| 510664 || || 10 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=665 bgcolor=#E9E9E9
| 510665 || || 16 de setembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=666 bgcolor=#E9E9E9
| 510666 || || 23 de setembre de 2012 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=667 bgcolor=#E9E9E9
| 510667 || || 14 d'agost de 2012 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=668 bgcolor=#E9E9E9
| 510668 || || 18 de setembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=669 bgcolor=#E9E9E9
| 510669 || || 7 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=670 bgcolor=#E9E9E9
| 510670 || || 1 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=671 bgcolor=#E9E9E9
| 510671 || || 8 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=672 bgcolor=#E9E9E9
| 510672 || || 12 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=673 bgcolor=#E9E9E9
| 510673 || || 1 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=674 bgcolor=#E9E9E9
| 510674 || || 18 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=675 bgcolor=#E9E9E9
| 510675 || || 17 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=676 bgcolor=#E9E9E9
| 510676 || || 17 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=677 bgcolor=#E9E9E9
| 510677 || || 17 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=678 bgcolor=#E9E9E9
| 510678 || || 18 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=679 bgcolor=#E9E9E9
| 510679 || || 24 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=680 bgcolor=#E9E9E9
| 510680 || || 8 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=681 bgcolor=#E9E9E9
| 510681 || || 30 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=682 bgcolor=#E9E9E9
| 510682 || || 22 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=683 bgcolor=#E9E9E9
| 510683 || || 19 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=684 bgcolor=#E9E9E9
| 510684 || || 21 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=685 bgcolor=#E9E9E9
| 510685 || || 20 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=686 bgcolor=#E9E9E9
| 510686 || || 21 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=687 bgcolor=#E9E9E9
| 510687 || || 21 de setembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=688 bgcolor=#E9E9E9
| 510688 || || 26 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=689 bgcolor=#E9E9E9
| 510689 || || 22 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=690 bgcolor=#E9E9E9
| 510690 || || 22 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=691 bgcolor=#E9E9E9
| 510691 || || 22 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=692 bgcolor=#E9E9E9
| 510692 || || 22 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=693 bgcolor=#E9E9E9
| 510693 || || 19 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=694 bgcolor=#E9E9E9
| 510694 || || 25 d'octubre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=695 bgcolor=#E9E9E9
| 510695 || || 10 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=696 bgcolor=#E9E9E9
| 510696 || || 22 de setembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=697 bgcolor=#E9E9E9
| 510697 || || 16 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=698 bgcolor=#E9E9E9
| 510698 || || 15 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=699 bgcolor=#E9E9E9
| 510699 || || 2 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=700 bgcolor=#E9E9E9
| 510700 || || 21 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

510701–510800 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 510701 || || 21 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=702 bgcolor=#E9E9E9
| 510702 || || 21 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=703 bgcolor=#E9E9E9
| 510703 || || 10 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=704 bgcolor=#E9E9E9
| 510704 || || 14 de desembre de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=705 bgcolor=#E9E9E9
| 510705 || || 19 de desembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=706 bgcolor=#E9E9E9
| 510706 || || 21 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=707 bgcolor=#E9E9E9
| 510707 || || 18 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=708 bgcolor=#E9E9E9
| 510708 || || 22 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=709 bgcolor=#E9E9E9
| 510709 || || 6 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=710 bgcolor=#E9E9E9
| 510710 || || 30 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=711 bgcolor=#E9E9E9
| 510711 || || 15 de setembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=712 bgcolor=#E9E9E9
| 510712 || || 15 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=713 bgcolor=#E9E9E9
| 510713 || || 9 d'abril de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=714 bgcolor=#E9E9E9
| 510714 || || 8 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=715 bgcolor=#E9E9E9
| 510715 || || 3 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=716 bgcolor=#fefefe
| 510716 || || 6 de novembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=717 bgcolor=#E9E9E9
| 510717 || || 21 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=718 bgcolor=#E9E9E9
| 510718 || || 17 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=719 bgcolor=#E9E9E9
| 510719 || || 31 de desembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=720 bgcolor=#E9E9E9
| 510720 || || 25 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=721 bgcolor=#E9E9E9
| 510721 || || 18 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=722 bgcolor=#E9E9E9
| 510722 || || 9 d'abril de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=723 bgcolor=#E9E9E9
| 510723 || || 16 de novembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=724 bgcolor=#E9E9E9
| 510724 || || 21 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=725 bgcolor=#E9E9E9
| 510725 || || 19 de setembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=726 bgcolor=#d6d6d6
| 510726 || || 7 de novembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=727 bgcolor=#d6d6d6
| 510727 || || 18 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=728 bgcolor=#E9E9E9
| 510728 || || 26 de maig de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=729 bgcolor=#E9E9E9
| 510729 || || 16 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=730 bgcolor=#E9E9E9
| 510730 || || 15 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=731 bgcolor=#E9E9E9
| 510731 || || 6 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=732 bgcolor=#d6d6d6
| 510732 || || 9 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=733 bgcolor=#fefefe
| 510733 || || 13 de novembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=734 bgcolor=#E9E9E9
| 510734 || || 27 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=735 bgcolor=#d6d6d6
| 510735 || || 10 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=736 bgcolor=#C2FFFF
| 510736 || || 1 de novembre de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L5 ||  —
|-id=737 bgcolor=#d6d6d6
| 510737 || || 4 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=738 bgcolor=#E9E9E9
| 510738 || || 20 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=739 bgcolor=#d6d6d6
| 510739 || || 7 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=740 bgcolor=#E9E9E9
| 510740 || || 19 de novembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=741 bgcolor=#E9E9E9
| 510741 || || 9 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=742 bgcolor=#E9E9E9
| 510742 || || 6 de novembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=743 bgcolor=#E9E9E9
| 510743 || || 25 de setembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=744 bgcolor=#d6d6d6
| 510744 || || 12 de novembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=745 bgcolor=#E9E9E9
| 510745 || || 18 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=746 bgcolor=#d6d6d6
| 510746 || || 10 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=747 bgcolor=#E9E9E9
| 510747 || || 12 de novembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=748 bgcolor=#E9E9E9
| 510748 || || 4 de novembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=749 bgcolor=#d6d6d6
| 510749 || || 26 de novembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=750 bgcolor=#E9E9E9
| 510750 || || 21 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=751 bgcolor=#E9E9E9
| 510751 || || 22 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=752 bgcolor=#FA8072
| 510752 || || 10 de desembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=753 bgcolor=#E9E9E9
| 510753 || || 14 de novembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=754 bgcolor=#E9E9E9
| 510754 || || 4 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=755 bgcolor=#fefefe
| 510755 || || 13 de novembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=756 bgcolor=#d6d6d6
| 510756 || || 3 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=757 bgcolor=#E9E9E9
| 510757 || || 20 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=758 bgcolor=#d6d6d6
| 510758 || || 28 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=759 bgcolor=#E9E9E9
| 510759 || || 23 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=760 bgcolor=#E9E9E9
| 510760 || || 25 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=761 bgcolor=#E9E9E9
| 510761 || || 8 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=762 bgcolor=#fefefe
| 510762 || || 27 de desembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=763 bgcolor=#E9E9E9
| 510763 || || 3 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=764 bgcolor=#d6d6d6
| 510764 || || 26 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=765 bgcolor=#fefefe
| 510765 || || 12 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=766 bgcolor=#d6d6d6
| 510766 || || 18 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=767 bgcolor=#d6d6d6
| 510767 || || 5 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=768 bgcolor=#E9E9E9
| 510768 || || 6 de novembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=769 bgcolor=#E9E9E9
| 510769 || || 5 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=770 bgcolor=#d6d6d6
| 510770 || || 5 de gener de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=771 bgcolor=#d6d6d6
| 510771 || || 19 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=772 bgcolor=#d6d6d6
| 510772 || || 24 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=773 bgcolor=#E9E9E9
| 510773 || || 30 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=774 bgcolor=#fefefe
| 510774 || || 8 de gener de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=775 bgcolor=#d6d6d6
| 510775 || || 12 de novembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=776 bgcolor=#d6d6d6
| 510776 || || 9 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=777 bgcolor=#E9E9E9
| 510777 || || 25 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=778 bgcolor=#d6d6d6
| 510778 || || 19 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=779 bgcolor=#fefefe
| 510779 || || 10 de gener de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=780 bgcolor=#fefefe
| 510780 || || 11 de gener de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=781 bgcolor=#E9E9E9
| 510781 || || 5 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=782 bgcolor=#d6d6d6
| 510782 || || 22 de desembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=783 bgcolor=#fefefe
| 510783 || || 28 d'abril de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=784 bgcolor=#fefefe
| 510784 || || 16 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=785 bgcolor=#d6d6d6
| 510785 || || 9 de gener de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=786 bgcolor=#d6d6d6
| 510786 || || 23 de desembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=787 bgcolor=#d6d6d6
| 510787 || || 24 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=788 bgcolor=#fefefe
| 510788 || || 9 de desembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=789 bgcolor=#d6d6d6
| 510789 || || 19 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=790 bgcolor=#d6d6d6
| 510790 || || 23 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=791 bgcolor=#fefefe
| 510791 || || 6 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=792 bgcolor=#fefefe
| 510792 || || 5 de gener de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=793 bgcolor=#C2FFFF
| 510793 || || 24 d'agost de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || L4 ||  —
|-id=794 bgcolor=#FA8072
| 510794 || || 5 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=795 bgcolor=#d6d6d6
| 510795 || || 30 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=796 bgcolor=#d6d6d6
| 510796 || || 10 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=797 bgcolor=#d6d6d6
| 510797 || || 26 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=798 bgcolor=#d6d6d6
| 510798 || || 20 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=799 bgcolor=#fefefe
| 510799 || || 29 de maig de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=800 bgcolor=#fefefe
| 510800 || || 28 de juliol de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

510801–510900 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 510801 || || 19 de desembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=802 bgcolor=#d6d6d6
| 510802 || || 15 de gener de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=803 bgcolor=#d6d6d6
| 510803 || || 30 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=804 bgcolor=#d6d6d6
| 510804 || || 23 de desembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=805 bgcolor=#d6d6d6
| 510805 || || 16 de gener de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=806 bgcolor=#d6d6d6
| 510806 || || 13 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=807 bgcolor=#fefefe
| 510807 || || 18 de gener de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=808 bgcolor=#d6d6d6
| 510808 || || 9 de febrer de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=809 bgcolor=#d6d6d6
| 510809 || || 16 de gener de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=810 bgcolor=#d6d6d6
| 510810 || || 25 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=811 bgcolor=#d6d6d6
| 510811 || || 14 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=812 bgcolor=#d6d6d6
| 510812 || || 6 de gener de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=813 bgcolor=#d6d6d6
| 510813 || || 25 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=814 bgcolor=#E9E9E9
| 510814 || || 10 de gener de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=815 bgcolor=#d6d6d6
| 510815 || || 23 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=816 bgcolor=#d6d6d6
| 510816 || || 23 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=817 bgcolor=#fefefe
| 510817 || || 10 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=818 bgcolor=#d6d6d6
| 510818 || || 17 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=819 bgcolor=#fefefe
| 510819 || || 24 de gener de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=820 bgcolor=#fefefe
| 510820 || || 25 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=821 bgcolor=#d6d6d6
| 510821 || || 11 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=822 bgcolor=#d6d6d6
| 510822 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=823 bgcolor=#E9E9E9
| 510823 || || 23 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=824 bgcolor=#d6d6d6
| 510824 || || 8 de gener de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=825 bgcolor=#fefefe
| 510825 || || 6 de gener de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=826 bgcolor=#d6d6d6
| 510826 || || 10 de gener de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=827 bgcolor=#d6d6d6
| 510827 || || 10 de gener de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=828 bgcolor=#E9E9E9
| 510828 || || 19 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=829 bgcolor=#d6d6d6
| 510829 || || 1 de desembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=830 bgcolor=#d6d6d6
| 510830 || || 5 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=831 bgcolor=#d6d6d6
| 510831 || || 1 de febrer de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=832 bgcolor=#d6d6d6
| 510832 || || 16 de novembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=833 bgcolor=#d6d6d6
| 510833 || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=834 bgcolor=#d6d6d6
| 510834 || || 18 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=835 bgcolor=#fefefe
| 510835 || || 9 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=836 bgcolor=#d6d6d6
| 510836 || || 14 de desembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=837 bgcolor=#fefefe
| 510837 || || 3 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=838 bgcolor=#fefefe
| 510838 || || 8 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=839 bgcolor=#d6d6d6
| 510839 || || 18 de gener de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=840 bgcolor=#fefefe
| 510840 || || 2 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=841 bgcolor=#d6d6d6
| 510841 || || 5 de febrer de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=842 bgcolor=#d6d6d6
| 510842 || || 7 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=843 bgcolor=#fefefe
| 510843 || || 9 de gener de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=844 bgcolor=#d6d6d6
| 510844 || || 13 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=845 bgcolor=#d6d6d6
| 510845 || || 10 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=846 bgcolor=#d6d6d6
| 510846 || || 1 de febrer de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=847 bgcolor=#fefefe
| 510847 || || 2 de febrer de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=848 bgcolor=#d6d6d6
| 510848 || || 10 de gener de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=849 bgcolor=#d6d6d6
| 510849 || || 5 de febrer de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=850 bgcolor=#fefefe
| 510850 || || 7 de febrer de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=851 bgcolor=#E9E9E9
| 510851 || || 2 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=852 bgcolor=#d6d6d6
| 510852 || || 10 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=853 bgcolor=#d6d6d6
| 510853 || || 23 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=854 bgcolor=#d6d6d6
| 510854 || || 5 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=855 bgcolor=#d6d6d6
| 510855 || || 15 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=856 bgcolor=#d6d6d6
| 510856 || || 28 de novembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=857 bgcolor=#d6d6d6
| 510857 || || 20 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=858 bgcolor=#d6d6d6
| 510858 || || 30 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=859 bgcolor=#fefefe
| 510859 || || 5 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=860 bgcolor=#d6d6d6
| 510860 || || 5 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=861 bgcolor=#fefefe
| 510861 || || 1 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=862 bgcolor=#fefefe
| 510862 || || 9 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=863 bgcolor=#E9E9E9
| 510863 || || 8 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=864 bgcolor=#d6d6d6
| 510864 || || 29 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=865 bgcolor=#d6d6d6
| 510865 || || 23 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=866 bgcolor=#d6d6d6
| 510866 || || 28 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=867 bgcolor=#d6d6d6
| 510867 || || 21 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=868 bgcolor=#d6d6d6
| 510868 || || 8 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=869 bgcolor=#d6d6d6
| 510869 || || 19 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=870 bgcolor=#d6d6d6
| 510870 || || 20 de gener de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=871 bgcolor=#d6d6d6
| 510871 || || 23 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=872 bgcolor=#d6d6d6
| 510872 || || 27 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=873 bgcolor=#fefefe
| 510873 || || 28 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=874 bgcolor=#d6d6d6
| 510874 || || 20 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=875 bgcolor=#d6d6d6
| 510875 || || 31 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=876 bgcolor=#d6d6d6
| 510876 || || 23 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=877 bgcolor=#d6d6d6
| 510877 || || 29 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=878 bgcolor=#fefefe
| 510878 || || 19 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=879 bgcolor=#fefefe
| 510879 || || 1 de febrer de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=880 bgcolor=#d6d6d6
| 510880 || || 2 de novembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=881 bgcolor=#fefefe
| 510881 || || 18 de gener de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=882 bgcolor=#fefefe
| 510882 || || 7 de febrer de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=883 bgcolor=#d6d6d6
| 510883 || || 1 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=884 bgcolor=#d6d6d6
| 510884 || || 8 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=885 bgcolor=#d6d6d6
| 510885 || || 11 de març de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=886 bgcolor=#d6d6d6
| 510886 || || 17 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=887 bgcolor=#d6d6d6
| 510887 || || 5 de febrer de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=888 bgcolor=#d6d6d6
| 510888 || || 28 d'agost de 2011 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=889 bgcolor=#d6d6d6
| 510889 || || 14 de febrer de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=890 bgcolor=#d6d6d6
| 510890 || || 5 de febrer de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=891 bgcolor=#d6d6d6
| 510891 || || 20 de febrer de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=892 bgcolor=#d6d6d6
| 510892 || || 9 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=893 bgcolor=#d6d6d6
| 510893 || || 15 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=894 bgcolor=#d6d6d6
| 510894 || || 16 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=895 bgcolor=#d6d6d6
| 510895 || || 21 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=896 bgcolor=#E9E9E9
| 510896 || || 10 de gener de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=897 bgcolor=#d6d6d6
| 510897 || || 14 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=898 bgcolor=#d6d6d6
| 510898 || || 2 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=899 bgcolor=#fefefe
| 510899 || || 22 de gener de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=900 bgcolor=#d6d6d6
| 510900 || || 25 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|}

510901–511000 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 510901 || || 11 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=902 bgcolor=#d6d6d6
| 510902 || || 8 de febrer de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=903 bgcolor=#d6d6d6
| 510903 || || 1 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=904 bgcolor=#C2FFFF
| 510904 || || 24 d'agost de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || L4 ||  —
|-id=905 bgcolor=#d6d6d6
| 510905 || || 29 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=906 bgcolor=#fefefe
| 510906 || || 27 de gener de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=907 bgcolor=#d6d6d6
| 510907 || || 23 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=908 bgcolor=#d6d6d6
| 510908 || || 8 d'abril de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=909 bgcolor=#d6d6d6
| 510909 || || 17 de febrer de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=910 bgcolor=#fefefe
| 510910 || || 20 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=911 bgcolor=#d6d6d6
| 510911 || || 3 de març de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=912 bgcolor=#fefefe
| 510912 || || 5 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=913 bgcolor=#d6d6d6
| 510913 || || 10 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=914 bgcolor=#d6d6d6
| 510914 || || 13 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=915 bgcolor=#d6d6d6
| 510915 || || 18 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=916 bgcolor=#d6d6d6
| 510916 || || 30 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=917 bgcolor=#d6d6d6
| 510917 || || 19 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=918 bgcolor=#FA8072
| 510918 || || 6 de març de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=919 bgcolor=#d6d6d6
| 510919 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=920 bgcolor=#d6d6d6
| 510920 || || 3 de març de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=921 bgcolor=#d6d6d6
| 510921 || || 24 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=922 bgcolor=#d6d6d6
| 510922 || || 14 de febrer de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=923 bgcolor=#d6d6d6
| 510923 || || 25 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=924 bgcolor=#d6d6d6
| 510924 || || 23 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=925 bgcolor=#d6d6d6
| 510925 || || 20 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=926 bgcolor=#fefefe
| 510926 || || 9 de febrer de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=927 bgcolor=#d6d6d6
| 510927 || || 2 de febrer de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=928 bgcolor=#d6d6d6
| 510928 || || 17 de febrer de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=929 bgcolor=#d6d6d6
| 510929 || || 2 de març de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=930 bgcolor=#d6d6d6
| 510930 || || 10 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=931 bgcolor=#d6d6d6
| 510931 || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=932 bgcolor=#fefefe
| 510932 || || 15 de gener de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=933 bgcolor=#d6d6d6
| 510933 || || 31 de maig de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=934 bgcolor=#d6d6d6
| 510934 || || 1 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=935 bgcolor=#fefefe
| 510935 || || 5 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=936 bgcolor=#fefefe
| 510936 || || 23 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=937 bgcolor=#d6d6d6
| 510937 || || 17 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=938 bgcolor=#d6d6d6
| 510938 || || 3 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=939 bgcolor=#d6d6d6
| 510939 || || 6 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=940 bgcolor=#d6d6d6
| 510940 || || 15 de gener de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=941 bgcolor=#d6d6d6
| 510941 || || 27 d'agost de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=942 bgcolor=#fefefe
| 510942 || || 2 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=943 bgcolor=#FA8072
| 510943 || || 4 de març de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=944 bgcolor=#d6d6d6
| 510944 || || 10 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=945 bgcolor=#d6d6d6
| 510945 || || 13 de març de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=946 bgcolor=#d6d6d6
| 510946 || || 15 de març de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=947 bgcolor=#d6d6d6
| 510947 || || 28 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=948 bgcolor=#d6d6d6
| 510948 || || 10 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=949 bgcolor=#d6d6d6
| 510949 || || 1 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=950 bgcolor=#d6d6d6
| 510950 || || 14 de març de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=951 bgcolor=#d6d6d6
| 510951 || || 19 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=952 bgcolor=#d6d6d6
| 510952 || || 7 de març de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=953 bgcolor=#d6d6d6
| 510953 || || 8 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=954 bgcolor=#d6d6d6
| 510954 || || 13 de març de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=955 bgcolor=#d6d6d6
| 510955 || || 17 de març de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=956 bgcolor=#d6d6d6
| 510956 || || 12 de març de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=957 bgcolor=#d6d6d6
| 510957 || || 30 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=958 bgcolor=#d6d6d6
| 510958 || || 5 de març de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=959 bgcolor=#d6d6d6
| 510959 || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=960 bgcolor=#fefefe
| 510960 || || 22 d'octubre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=961 bgcolor=#d6d6d6
| 510961 || || 11 de març de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=962 bgcolor=#fefefe
| 510962 || || 18 de març de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=963 bgcolor=#d6d6d6
| 510963 || || 17 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=964 bgcolor=#d6d6d6
| 510964 || || 5 de març de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=965 bgcolor=#d6d6d6
| 510965 || || 25 de febrer de 2007 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=966 bgcolor=#fefefe
| 510966 || || 18 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=967 bgcolor=#FA8072
| 510967 || || 7 de març de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=968 bgcolor=#fefefe
| 510968 || || 16 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=969 bgcolor=#d6d6d6
| 510969 || || 16 de març de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=970 bgcolor=#d6d6d6
| 510970 || || 14 de març de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=971 bgcolor=#d6d6d6
| 510971 || || 18 d'abril de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=972 bgcolor=#d6d6d6
| 510972 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=973 bgcolor=#d6d6d6
| 510973 || || 19 de març de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=974 bgcolor=#d6d6d6
| 510974 || || 17 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=975 bgcolor=#fefefe
| 510975 || || 13 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=976 bgcolor=#fefefe
| 510976 || || 11 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=977 bgcolor=#fefefe
| 510977 || || 17 d'octubre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=978 bgcolor=#d6d6d6
| 510978 || || 31 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=979 bgcolor=#d6d6d6
| 510979 || || 13 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=980 bgcolor=#d6d6d6
| 510980 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=981 bgcolor=#d6d6d6
| 510981 || || 21 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=982 bgcolor=#d6d6d6
| 510982 || || 11 de març de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=983 bgcolor=#fefefe
| 510983 || || 11 de maig de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=984 bgcolor=#fefefe
| 510984 || || 8 de març de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=985 bgcolor=#d6d6d6
| 510985 || || 18 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=986 bgcolor=#d6d6d6
| 510986 || || 20 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=987 bgcolor=#d6d6d6
| 510987 || || 17 de febrer de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=988 bgcolor=#d6d6d6
| 510988 || || 9 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=989 bgcolor=#d6d6d6
| 510989 || || 4 de març de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=990 bgcolor=#d6d6d6
| 510990 || || 31 de març de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=991 bgcolor=#d6d6d6
| 510991 || || 24 de gener de 2012 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=992 bgcolor=#FA8072
| 510992 || || 2 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=993 bgcolor=#d6d6d6
| 510993 || || 3 de febrer de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=994 bgcolor=#fefefe
| 510994 || || 10 d'abril de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=995 bgcolor=#d6d6d6
| 510995 || || 8 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=996 bgcolor=#FA8072
| 510996 || || 16 de maig de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=997 bgcolor=#d6d6d6
| 510997 || || 3 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=998 bgcolor=#fefefe
| 510998 || || 19 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=999 bgcolor=#fefefe
| 510999 || || 10 de juny de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=000 bgcolor=#fefefe
| 511000 || || 10 de juny de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

Referències 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (510001)-(515000) (IAU Minor Planet Center) 

Llistes d'asteroides (510001-520000)